Медет:
 Медет (село) — село в Черлакском районе Омской области России.
 Медет (озеро) — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.